Сергей Михайлович Наумов (род. 13 апреля 1957 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник, тренер, мастер спорта СССР международного класса (1985).

Карьера

Клубная 
Начал играть в хоккей с мячом в Ульяновске в 1967 году в детской команде Клуба им. Чкалова, с 1970 года — в школе «Волги».

На взрослом уровне дебютировал в составе «Волги» в сезоне 1973/74.

Проведя за «Волгу» четыре сезона, в начале 1979 года перешёл в горьковский «Старт» и, несмотря на потерю почти двух сезонов при переходе в команду из Горького, сумел закрепиться в составе «Старта».

В 1981 году вернулся в «Волгу», выступая за команду в сезоне 1981/82, в сезоне 1982/83 — за свердловский СКА.

В 1983 году вновь вернулся в «Волгу», за которую провёл следующие шесть сезонов игровой карьеры, вызываясь в сборную СССР в 1984—1987 годах.

Последние два сезона в чемпионатах СССР проводит в сыктывкарском «Строителе».

В 1991 году выезжает в Швецию, где выступает за «Юсдаль», помогая команде выйти в высший дивизион Аллсвенскан, следующий сезон начинает в клубе .

В 1997 году возвращается в Россию, где два сезона выступает в казанской «Ракете».

Год игровой карьеры проводит в «Текстильщике» (Мулловка).

Также играл в хоккей на траве за «Волгу».

В сборной 
В составе сборной СССР стал победителем чемпионата мира 1985 года, бронзовый призёр турнира 1987 года.

Тренерская карьера 
В Швеции работал с клубами «Оттербекен» (1993–1997, 1993–1996 — играющий главный тренер; 2008–2010),  (2001/02; 2005–2007, 2005/06 — играющий главный тренер) и  (2007/08 — играющий главный тренер).

Работал тренером-консультантом в димитровградском «Черемшане» в сезоне 2002/03, с декабря 2003 по 2005 год.

Трижды назначался главным тренером «Волги». Работал с командой с января по март в 2001 году, с июля по ноябрь в 2003 году. Перед сезоном 2011/12 назначен старшим тренером «Волги», с января 2012 года — исполняющий обязанности главного тренера ульяновской команды, перед сезоном 2012/13 назначен главным тренером «Волги», в феврале 2014 года подал в отставку с поста главного тренера команды. В сезоне 2014/15 вновь был старшим тренером «Волги».

В дальнейшем продолжил работу с детско-юношескими командами «Волги». В сезоне 2018/19 его команда победила в первенстве России среди юношей не старше 17 лет, а их наставник  вошёл в число лучших детских тренеров прошедшего сезона.

Достижения

В хоккее с мячом 
Клубные
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1980 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1976, 1977 
 Чемпион РСФСР — 1984 
 Чемпион СССР среди юниоров — 1975

В сборной
 Чемпион мира — 1985 
 Бронзовый призёр чемпионата мира — 1987 
 Победитель Международного турнира на приз газеты «Советская Россия» — 1988 
 Победитель чемпионата мира среди юниоров — 1974, 1976

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона — 1977, 1985, 1987, 1988
 Символическая сборная «Волги» — 2000, 2006

В хоккее на траве 
Клубные
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1976 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1977

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Сергей Наумов: «Рядом с детьми молодеешь» / «Ульяновская правда» (19.04.2017) / 
 Легенды нашего хоккея. Сергей Наумов / YouTube

Мастера спорта СССР международного класса
Хоккеисты на траве СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Оттербекен»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Текстильщик» Мулловка
Игроки КХМ «Шернан»
Игроки КХМ «Шёвде»
Игроки КХМ «Юсдаль»
Игроки КХТ «Волга»
Тренеры КХМ «Волга»
Тренеры по хоккею с мячом России